Aardrijkskunde
 Doorn (toponiem), aanwezigheid van doorn in plaatsnamen
 Doorn (Oudenaarde), een straat in Eine en Mullem, deelgemeente van de Belgische stad Oudenaarde
 Doorn (Utrecht), dorp in de Nederlandse provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug
 Huis Doorn, landgoed op de Utrechtse Heuvelrug

Grafisch
 Doorn (letterontwerp), een soort van inktval in een letterontwerp met als doel het voorkomen van kraalranden

Media
 Van Doorn (film), Nederlandse film uit 1972

Plant
 Doorn (plant), houtachtig en scherp uitsteeksel van een plant
 Duindoorn
 Esdoorn
 Haag- of meidoorn
 Sleedoorn
 Valse christusdoorn
 Vuurdoorn

Voorwerp
 Een accessoire bij een aambeeld 
 De pen in een gesp, ook tong genoemd
 Een constructie aan gereedschap om het hecht te bevestigen 
 Een enkele lange staaf aan een heftruck, om een rol tapijt te kunnen transporteren

Personen met de achternaam (van) Doorn
 Hendrik Jacob van Doorn van Westcapelle (1786-1853), Nederlands politicus
 Elisa Cornelis Unico van Doorn (1799-1882), Nederlands staatsman, Commissaris des Konings in Utrecht en Minister van Financiën
 Marinus van Doorn (1837-1892), Nederlands kapitein-luitenant-ter-zee en tekenaar
 Willem Theodoor Cornelis van Doorn (1853-1921), Nederlands burgemeester en liberaal Tweede Kamerlid
 Harry van Doorn (1915-1992), Nederlands politicus
 J.A.A. (Jacques) van Doorn (1925-2008), Nederlands socioloog en columnist
 Marry Visser-van Doorn (1940-2009), Nederlands politica
 Johnny van Doorn (1944-1991), Nederlands schrijver, dichter en voordrachtskunstenaar
 Elleke van Doorn (1945), Nederlands nieuwslezer
 Peter van Doorn (1946), Nederlands wielrenner
 Robert Jan Doorn (1946), Nederlands zakenman
 Bert Doorn (1949), Nederlands politicus
 Willy Doorn-van der Houwen (1950), Nederlands politica
 Mieke van Doorn(1954), Nederlands atlete
 Marieke van Doorn (1960), Nederlands hockeyster en hockeycoach
 Herman van Doorn (1963), Nederlands zanger en componist
 Sander van Doorn (1979), Nederlands dj en producer
 Annita van Doorn (1983), Nederlands shorttrackster

Families
 Van Doorn (I), Nederlands adellijke familie
 Van Doorn (II), Nederlands adellijke familie